

Маккін — місто, штат Пенсільванія
 Маккін Тауншип — селище в окрузі Ері, штат Пенсильванія